Mit Berliner Riesenrad kann bezeichnet werden:
 das Great Berlin Wheel, ein geplantes Aussichtsrad am Zoologischen Garten.
 Das Riesenrad im Berliner Spreepark.
 Ein transportables Riesenrad der Firma Lorenz, siehe Original Berliner Riesenrad